Mansa District kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mansa (distrikt), Punjab,

Zambia 

 Mansa District (distrikt i Zambia), Luapula, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar